A Nightmare on Elm Street steht für:
 Originaltitel einer Horrorfilm-Reihe, siehe Nightmare
 A Nightmare on Elm Street (2010)